Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1964 () проводился в городе Шарлоттаун (провинция Остров Принца Эдуарда) cо 2 по 6 марта 1964 года. Турнир проводился в 35-й раз. В провинции Остров Принца Эдуарда и городе Шарлоттаун чемпионат проводился впервые.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (во 2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (для команды, которую возглавлял скип Лайалл Дагг, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Эрни Ричардсон), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Bruce Hudson).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1964

1964
Спортивные соревнования на Острове Принца Эдуарда
Спорт в Канаде в 1964 году
Март 1964 года